Мото Гран-Прі Франції 2014 року, офіційна назва Monster Energy Grand Prix de France — п'ятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 16—18 травня 2014 року на автомотодромі Le Mans Bugatti у Франції.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 117,18 км (28 кіл).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 108,81 км (26 кіл).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 100,44 км (24 кола).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
Друге місце Валентіно Россі принесло йому 150-й подіум у «Королівському класі» за кар'єру. За цим показником він займає перше місце в історії MotoGP, випереджаючи австралійця Мік Дуейна, в активі якого 95 призових фінішів.

Йонас Фольгер здобув дебютний поул у класі Moto2 та п'ятий загалом у своїй кар'єрі.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Франції
2014
Франція
Травень 2014